Béranger Magni, aussi connu sous le nom d'artiste de Béranger est un pianiste et producteur français. Né à Sainte-Foy-lès-Lyon en 1996, il est également compositeur et arrangeur pour des artistes français et américains.

Biographie 

Né le 5 février 1996, d’un père professeur de physique appliqué et d’une mère professeure de français, Béranger Magni a grandi à Millery, une petite commune de l’agglomération lyonnaise. Il commence à jouer du piano à l'âge de 8 ans en prenant des cours particuliers. Issue d’une formation classique, il a appris le piano à travers les préludes de Bach et les études de Chopin. 

Béranger Magni passe son enfance et son adolescence à assister à de nombreux concerts, notamment à Jazz à Vienne, où son père est chauffeur bénévole pour les artistes. Il apprend le jazz en autodidacte et créé sa première formation musicale : le Béranger Magni trio, un trio intergenérationnel formé d’Emmanuel Dhorne à la guitare et Jean-Pierre Navarro à la batterie. De 2011 à 2015, le trio se produit dans de nombreuses salles régionales mais aussi dans des festivals de Jazz. 

En 2015, il est accepté dans l'université du Berklee College of Music de Boston aux États-Unis. Il a suivi une formation jazz mais aussi de commerce appliqué à la musique. L’école lui a permis de faire de nombreuses rencontres et d’accompagner des artistes américains, tels que Brandon Diaz, Sophie Marks, Jackie Foster ou encore Salem Ilese. Il a également travaillé avec Karencici, la nouvelle étoile montante de la T-pop.

En 2018, il a crée son propre groupe éponyme de jazz éphémère, le Béranger Magni 4tet, composé de Matilda Gratte, Stefano Genova et Martin Tamisier.

En 2019, il obtient un Bachelor’s degree en Music Business / Management. Après 4 ans d’études à Boston, il décide finalement de rentrer en France et de s'installer à Paris pour poursuivre sa carrière musicale. 

En 2021, il lance une nouvelle formation : Béranger & Zahran. Ce nouveau projet en collaboration avec Assiatou Diallo se veut feutré et mélange chanson française, jazz et soul. Le groupe, appuyé par le guitariste Emmanuel Dhorne, s’inspire de la scène Américaine et d’artistes tels que Robert Glasper, Moonchild ou encore Michael Jackson.

Discographie

En tant que compositeur et pianiste 
  2022 : Cuba – Béranger & Zahran
  2023 : Instants – Béranger & Zahran

En tant que pianiste accompagnateur 
 2018 : Awake – Salem Ilese 
 2018 : 長期有效Timeless – Karencici feat. kvn

Liens externes 

 Ressources relatives à la musique : Deezer, Apple Music

Notes et références 

Pianiste français
Producteur français de musique